Francuska:
 Aube (departman)
 Aube (rijeka), pritoka rijeke Seine